Drugi poziom systemu lig piłkarskich w Bośni i Hercegowinie jest podzielony na:
 Prva liga Federacji Bośni i Hercegowiny w piłce nożnej
 Prva liga Republiki Serbskiej w piłce nożnej